Nuits rouges est un film, adaptation cinématographique de la série télévisée L'Homme sans visage de Georges Franju ;
 Nuits rouges est le premier album du groupe Kiemsa ;
 Nuits Rouges est également une maison d'édition parisienne, qui réédite des textes du mouvement révolutionnaire.